Гран-при Германии 1958 года — гонка Формулы-1, состоявшаяся 3 августа 1958 года на трассе Нюрбургринг. Она стала восьмым этапом чемпионата мира.

Продолжительность гонки была сокращена с 22 до 15 кругов. На старт для заполнения трассы были допущены автомобили Формулы-2, выступали они по отдельному зачету и не имели права на получение очков. Из-за этого в некоторых справочниках старт в данном гран-при не учитывается в статистике гонщиков. На 11-м круге гонки погиб Питер Коллинз.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Майк Хоторн — 9:14,0
 Быстрый круг: Стирлинг Мосс — 9:09,2
 Круги лидирования: Стирлинг Мосс 3 круга (1-3); Майк Хоторн 1 круг (4); Питер Коллинз 6 кругов (5-10); Тони Брукс 5 кругов (11-15).
 Финишировавший пятым Брюс Макларен не получил очков, так как управлял автомобилем Формулы-2. Финишировавший пятым из автомобилей Формулы-1 Эллисон также не получил очков, так как впереди него финишировало пять автомобилей Формулы-2.

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Ссылки